de oude code (tot 1993) van de Mexicaanse peso
de IATA-code van luchthaven Milaan-Malpensa